Агеенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Агеенко, Александр Наумович (1853 — после 1912) — мелитопольский архитектор.
 Агеенко (Аггеенко), Владимир Наумович (1860—1907) — геоботаник, флорист и систематик.
 Агеенко, Николай Иванович (1930—2012) — украинский советский и партийный деятель.
 Агеенко, Флоренция Леонидовна (род. 1928) — советский и российский филолог, кандидат филологических наук.

См. также 
 Агеенков